Поташево — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.

Входит в состав Киснемского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Киснемский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Липина Бора — 41 км, до центра муниципального образования села Троицкое — 17 км. Ближайшие населённые пункты — Гаврилово, Дерягино, Семенчево.

По переписи 2002 года население — 1 человек.

Примечания

Ссылки 
 Поташево в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вашкинского района